Бла́жек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Блажек, Вацлав (род. 1959) — чешский лингвист.
 Блажек, Йиндржих (1933—1997) — чехословацкий гребец.
 Блажек, Франтишек (1814—1900) — чешский органист и музыкальный педагог.
 Блажек, Яромир (род. 1972) — чешский футболист.
 Блажек из Боротина (? — после 1434) — чешский священник, один из руководителей таборитов.